Нэводари (, ; исторические названия — Carachioi, Caracoium, ) — город в Румынии, в жудеце Констанца. К востоку от города, к порту Мидия проходит северное русло румынского канала Дунай — Чёрное море. Население — 34 936 человек.

Название города переводится с румынского как «траулеры».

История 
Поселение было впервые упомянуто в 1421 году, под названием Kara Koyun (), а позже было переименовано в Каракёй () или Карахиой (Carachioi, «чёрная деревня»). В 1927 году населённый пункт был переименован в Нэводари, а через пять лет, 15 августа 1932 года, ему был дан статус коммуны.

В рамках программы индустриализации, проводимой коммунистическим режимом, город начал развиваться как промышленный центр. В 1957 году была открыта фабрика по производству суперфосфата и серной кислоты, также известная как USAS (), чьё строительство было начато в 1954 году, что придало новый толчок развитию города. Тем не менее, построенный завод загрязнил токсичными отходами Чёрное море и озеро Ташаул. В 1990-х годах загрязнение было значительно сокращено, так как завод был модернизирован.

В 1968 году население Нэводари превысило 6500 жителей. Закон, принятый в том же году, предоставил коммуне Нэводари статус города и передал деревню Мамая Сат () под управление его администрацией.

В 1975 году была начата модернизация города, закончена она была 29 июня 1979 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города  

Города Констанцы